Eben-Haëzerkerk (Alblasserdam)
 Eben-Haëzerkerk (Apeldoorn)
 Molukse Kerk Eben-Haëzer (Appingedam) 
 Eben-Haëzerkerk (Arnemuiden)
 Eben-Haëzerkerk (Beekbergen, 1960)  
 Eben-Haëzerkerk (Beekbergen, 2021) 
 Eben-Haëzerkerk (Brandwijk)
 Eben-Haëzerkerk (De Valk-Wekerom)
 Eben-Haëzerkerk (Drachten)
 Gereformeerde kerk (Eernewoude)
 Eben-Haëzerkerk (Gouda)
 Eben-Haëzerkerk (Hardinxveld-Giessendam)
 Protestantse Kerk De Krim (Eben-Haëzer, Hardenberg)
 Eben Haëzerkerk (Kolhorn)
 Eben-Haëzerkerk (Ouddorp)
 Eben-Haëzerkerk (Papendrecht)
 Eben-Haëzerkerk (Ridderkerk)
 Eben-Haëzerkerk (Scheveningen)
 Eben-Haëzerkerk (Urk)
 Eben-Haëzerkerk (Zaltbommel)
 Eben-Haëzerkerk (Zuilen)

Zie ook
 Eben-Haëzer